Poul Müller henviser til forskellige personer:

 Poul Müller – (1909-1979), dansk skuespiller
 Poul Müller (inspektør) – (1894-1971), inspektør ved Dansk Skolemuseum, senere Statens pædagogiske Studiesamling fra 1929

Se også 
 Paul Müller (flertydig)
 Poul Møller (flertydig)
 Poul